Абрагамович — польская и караимская фамилия.
 Абрагамовичи (Абрамовичи) — польский дворянский род.

Известные носители 
 Адольф Абрагамович (1849—1899) — польский драматург.
 Давид Абрагамович (1843—1926) — австрийский политик.
 Зэхарйа Абрагамович (1878—1903) — караимский поэт.
 Зигмунт Абрагамович (1923—1990) — польский историк, филолог, переводчик.